Onderdistrict in Indonesië
 Tersono (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tersono (plaats), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java